Habitatge al carrer de l'Església, 9 (Sant Climent de Llobregat), casa al Baix Llobregat
 Habitatge al carrer de l'Església, 9 (Torroella de Montgrí), casa al Baix Empordà